Shakespeare, se refiere a William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. El término también puede hacer referencia a:

 Hamnet Shakespeare, único hijo varón de William Shakespeare.
 John Shakespeare, político, diplomático, granjero y fabricante textil inglés, padre del notable dramaturgo William Shakespeare.
 Galería Boydell Shakespeare, galería de arte británica.
 Royal Shakespeare Company, compañía de teatro británica.
 Shakespeare (canción de Miranda Cosgrove), sencillo del álbum Sparks Fly de Miranda Cosgrove.
 Shakespeare and company, librería independiente situada en el quinto distrito de París.
 Shakespeare in Love, película estadounidense de 1998 conocida en español como Shakespeare apasionado o Shakespeare enamorado.